Mátéfi ist der Familienname folgender Personen:

 Dalma Mátéfi (* 2000), ungarische Handballspielerin
 Eszter Mátéfi (* 1966), ungarische Handballspielerin und -trainerin